Les noms « baume de Galaad » ou « baume de Giléad » peuvent s'appliquer en français à plusieurs produits et, par métonymie, aux plantes qui les produisent.
 Le baume de Galaad est une résine aromatique citée dans la Bible et qui était extraite d'un arbre cultivé en Judée, dans le « pays de Galaad » ;
 Les botanistes du  ont reconnu l'espèce Commiphora gileadensis, le Baumier de Galaad, comme la source probable de cette résine.
 Par analogie avec la nature et le parfum de cette résine mythique, d'autres plantes ont reçu ce nom :
 La Cédronelle (Cedronella canariensis) est aussi appelée Baume de Galaad ;
 Le baume du Canada, produit par le Sapin baumier (Abies balsamea), était vendu en Angleterre et aux États-Unis sous le nom de baume de Giléad ;
 Le Dattier du désert (Balanites aegyptiaca) est aussi connu sous le nom de Faux-baumier de Galaad ;
 Populus x jackii est appelé Peuplier de Giléad ou Baumier de Giléad.

Voir aussi

Notes et références